

Patronyme

 Dominique Barberi, (1792-1849, religieux passionniste italien ;
 Jacques Barbéri, (1954- ), écrivain français de science-fiction ;
 Paul-Émile Barberi, (1775-1847), peintre et architecte français ;
 Stefano Barberi, (1984- ), coureur cycliste brésilien ;
 Giorgio Bàrberi Squarotti (1929-2017), poète, un universitaire et un critique littéraire Italien ;

Zoologie
 Hypopachus barberi, espèce d'amphibiens de la famille des Microhylidae ;
 Amphiprion barberi, espèce de poissons osseux de la famille des pomacentridés ;
 Diabrotica barberi, coléoptère nuisible de la famille des Chrysomelidae ;
 Heterometrus barberi, espèce de scorpions de la famille des Scorpionidae ;
 Lonchoptera barberi, espèce de diptères ;
 Pseudocellus barberi, espèce de ricinules de la famille des Ricinoididae.